Az 1990-es US Open férfi versenyét az amerikai Pete Sampras nyerte a szintén amerikai Andre Agassi előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Stefan Edberg (Első kör)
  Boris Becker (Elődöntős)
  Ivan Lendl (Negyeddöntős)
  Andre Agassi (Döntős)
  Andres Gomez (Első kör)
  Thomas Muster (Negyedik kör)
  Emilio Sanchez (Negyedik kör)
  Brad Gilbert (Harmadik kör)

  Aaron Krickstein (Negyeddöntős)
  Andrei Chesnokov (Harmadik kör)
  Michael Chang (Harmadik kör)
  Pete Sampras (Bajnok)
  Jay Berger (Negyedik kör)
  Jim Courier (Második kör)
  Goran Ivanišević (Harmadik kör)
  Martin Jaite (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1990 a teniszben